Austria:
 Wolfpassing – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Scheibbs

Zobacz też:
 Seitzersdorf-Wolfpassing
 Zeiselmauer-Wolfpassing